Joachim Moltke er navnet på flere personer:

 Joachim Moltke (boghandler) (død 1664) – dansk boghandler
 Joachim Godske Moltke (1746-1818) – dansk lensgreve og gehejmestatsminister
 Joachim Moltke (godsejer) (1769-1820) – dansk greve, godsejer, kammerherre og officer
 Otto Joachim Moltke (1770-1853) – dansk greve og gehejmestatsminister
 Joachim Moltke (hofmarskal) (1857-1943) – dansk greve, kammerherre og hofmarskal (Joachim Ludvig Moltke)
 Joachim Godske Norman Moltke – dansk greve og godsejer af Jomfruens Egede